The Producers (1968), een film van Mel Brooks
 The Producers (musical), een Broadwaymusical sinds 2001, gebaseerd op de film van Brooks
 The Producers (2005), een film gebaseerd op de musical